Пашаев, Заур:
 Пашаев, Заур (самбист) (1982) — азербайджанский самбист и дзюдоист
 Пашаев, Заур Фируддин оглы (1983) — азербайджанский баскетболист.